peut désigner plusieurs chansons :
 , une chanson de The Rapture.
 ,  une chanson de Sean Paul.
 ,  une chanson des Bee Gees.
 ,  une chanson de Dru Hill.
 ,  une chanson de Thomas Anders.
,  une chanson de Calvin Harris et Disciples.
 How Deep Is Your Love, une chanson de Keith Sweat.